Belting steht für:

 Belting (Gesangstechnik), die vor allem in den Bereichen Musical, Popmusik und Soul eingesetzt wird

Belting ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Belting (1908–2010), deutscher Künstler, Designer, Maler, Graphiker, Lehrer und Stifter
 Hans Belting (1935–2023), deutscher Kunsthistoriker und Medientheoretiker
 Isabelle Belting (* 1966), deutsche Historikerin mit Schwerpunkt Mode, Leiterin der Sammlung Mode/Textilien im Münchner Stadtmuseum
 Natalia Maree Belting (1915–1997), US-amerikanische Schriftstellerin